Aceasta este lista celor 195 de comune din departamentul  Tarn-et-Garonne , din Franța.

(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Montauban et des Trois Rivières, creată în 2000.

Tarn-et-Garonne